Тимонино — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Липовское».

География 
Посёлок расположен в 94 километрах на северо-запад от Вельска, на левом берегу реки Пуя, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе нежилая деревня Подпялусье, на востоке деревня Андричевская и село Павловское.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Через посёлок проходит автодорога «Долматово — Няндома — Каргополь» ().

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»